Gilbert Izquierdo (Ciudad de México, México; 25 de julio de 1967 - 10 de octubre de 2018, Rosarito, México) o más conocido por su nombre artístico Toker fue un rapero y filántropo activo mexico-estadounidense. Fue miembro del grupo Brownside una versión chicana de N.W.A. creado en 1993. Conocido por sus letras crudas y representaciones de la cultura de pandillas de Los Ángeles, Toker sentó un precedente en el hip hop de los 90.

Muerte 
Murió el 10 de octubre de 2018 en Rosarito, México.  Su muerte fue provocada por un grupo de unos 20 hombres armados (Según su hermano, Klever) algunos con uniforme de policía.

Se dice que se entregó a ellos para evitar que su familia saliese perjudicada, probablemente fruto de algún ajuste de cuentas con alguna pandilla.

Discografía 
 Con Brownside
 "Eastside Drama" 1997
 "Payback" 1999
 "Mr. Bald & Brown" (Wicked solo) 1999
 "Wicked's Transa" (Wicked EP) 2002
 "The Take Over" 2006
 "One Out Of Many" (Wicked solo) 2006
 "Trece Razones (13 razones)" 2008
 "Bangin Story'z" 2016

Referencias 

Raperos de México
Raperos de Estados Unidos